Motoryzacja:

 Carver Engineering – holenderski producent trójkołowców działający w latach 1994–2009.
 Carver Europe – holenderski producent elektrycznych trójkołowców działający od 2019 roku.

Miejsca w USA:
 Carver – miasto w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 Carver – miasto w stanie Minnesota, w hrabstwie Carver
 Carver (ang. Carver Town) – gmina w stanie Massachusetts, w hrabstwie Plymouth
 hrabstwo Carver (ang. Carver County) – w stanie Minnesota

Osoby:
 George Washington Carver – amerykański botanik i wynalazca
 Jesse Carver – angielski piłkarz
 Raymond Carver – amerykański prozaik i poeta
 Robert Carver – szkocki kompozytor
 Carver Mead – amerykański informatyk

Planetoida:
 (7042) Carver